

Astronomia 
 11302 Rubicon – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Italia
 Rubicon – esonimo in varie lingue di Rubicone, fiume dell'Emilia-Romagna
 Spagna
 Rubicon – comune dell'isola di Lanzarote, nelle Canarie
 Stati Uniti d'America
 Rubicon – township della Contea di Huron, Michigan
 Rubicon – città della Contea di Dodge, Wisconsin

Letteratura 
 Rubicon – romanzo di Steven Saylor del 1999, della serie Roma Sub Rosa

Musica 
 Rubicon – traccia dell'album The Silent Corner and the Empty Stage di Peter Hammill del 1974
 Rubicon – traccia dell'album Frontiers dei Journey del 1983
 Rubicon – traccia dell'album Adios dei KMFDM del 1999
 Rubicon – traccia dell'album Empires dei VNV Nation del 1999
 Rubicon – album degli Ancient Rites del 2006
 Rubicon – album dei Tristania del 2010

Televisione 
 Rubicon – serie televisiva

Videogiochi 
 Rubicon – Videogioco per Amiga

Altri progetti